C63 peut faire référence à :

 Panneau de présignalisation du paiement du péage en France ;
 Tumeur maligne des organes génitaux de l'homme, autres et non précisés, d'après la classification internationale des maladies ;
 La nébuleuse planétaire NGC 7293 dans la constellation du Verseau, notée C63 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres